Kliplev (plaats), plaats in Denemarken
 Kliplev (parochie), parochie in Denemarken